Normanville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Normanville, South Australia, Yankalilla,

Frankrike 

 Normanville, Seine-Maritime, 
 Normanville, Eure, 

Robotskapade Australienförgreningar